Джеймс Пикенс-младший (; род. 26 октября 1954) — американский актёр, наиболее известный по роли Ричарда Уэббера в телесериале «Анатомия страсти».

Биография 
Пикенс родился в Кливленде, Огайо, и начал свою карьеру в середине восьмидесятых, переехав в Нью-Йорк. Вскоре он появился в ряде крупных театральных постановок, а в период между 1986—1990 годам снимался в дневной мыльной опере «Другой мир».

Пикенс за свою карьеру появился более чем в девяноста телесериалах и фильмах. В девяностых исполнял второстепенные роли в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Розанна», «Практика» и «Секретные материалы», а также заметные роли в фильмах Барри Левинсона «Джимми-Голливуд», «Спящие» и «Сфера».

Пикенс добился наибольшей известности благодаря исполнению роли доктора Ричарда Уэббера в телесериале Шонды Раймс «Анатомия страсти», где он снимается с 2005 года. Критики отметили игру актера. В 2007 году вместе с другими актёрами сериала получил премию Гильдии актёров США за лучший ансамбль в драматическом сериале.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактёры США
Выпускники Государственного университета Боулинг Грин